Saint-Mars-du-Désert puede referirse a: 

 Saint-Mars-du-Désert, comuna francesa situada en Loira Atlántico.
 Saint-Mars-du-Désert, comuna francesa situada en Mayenne.